Conioscyphopsis är ett släkte av svampar. Conioscyphopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Conioscyphopsis